Little Things – singolo dei Bush del 1995
 Little Things – singolo dei Good Charlotte del 2001
 Little Things – singolo degli One Direction del 2012
 Little Things – singolo degli ABBA del 2021